Surna ist:
 Surna (Nepal), ein Fluss in Nepal
 Surna (Norwegen), ein Fluss in Norwegen
 eine alternative Schreibweise für Zurna, eine Gruppe von Doppelrohrblattinstrumenten

Siehe auch:
 Šurna
 Sornay (Musikinstrument)